Wśród pierwszych 32 graczy snookerowego rankingu światowego na sezon 2005/2006 największy wzrost w porównaniu z sezonem 2004/2005 zaliczyli zawodnicy Neil Robertson (o aż 40 miejsc) Stephen Maguire (o 21 miejsc) oraz Shaun Murphy, którego ranking wzrósł o 27 miejsc po tym, jak wygrał on Mistrzostwa świata. Na pierwszym miejscu, bez zmian, pozostał Ronnie O’Sullivan.

Ranking 
Poniższa tabela przedstawia pierwsze 97 miejsc snookerowego rankingu światowego 2005/2006. W trakcie sezonu ranking nie ulega zmianom (zmienia się tylko nieoficjalny ranking prowizoryczny).

 Na złoto został zaznaczony Mistrz świata w snookera z sezonu 2005/2006.

Narodowości graczy 
Poniżej znajduje się lista ilości zawodników według ich narodowości.

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/Rnk/0506/ranking.asp

Przypisy 

Kalendarium snookera
2006 w sporcie